Dharmapala (van Sanskriet of Pali: dharmapāla) kan verwijzen naar: 
Dharmapala (godheid), een beschermgeest of -godheid in het mahayana-boeddhisme;
Dharmapala (Paladynastie) (±775 - ±810), koning van het Palarijk in het oosten van India;
Dharmapala (Kandy) (1551-1597), koning van koninkrijk Kandy op Sri Lanka.
Dharmapala (Indiase wijze), die Nechung vergezelde naar Tibet